Boross Lajos (18. század) jogász
 Boross Lajos (1925–2014) Kossuth-díjas prímás

Hasonló nevek
 Boros Lajos (1947–) zenei szerkesztő, műsorvezető, író, újságíró, szövegíró, gitáros, énekes
 Boros Lajos (1928–2011) németországi magyar festőművész